230 км, 230-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; от них — название населённых пунктов.

230 км, Ост. Пункт 230 км — остановочный пункт / пассажирская платформа или станция, Казахстанская железная дорога, Костанайское отделение. Код 681427.

230 или разъезд 230 км — упразднённый населённый пункт (железнодорожный разъезд) в Палласовском районе Волгоградской области России. Находился на территории современного Калашниковского сельского поселения.
 230 км — платформа в Задонском районе Липецкой области. Расположена на линии Грязи — Елец Юго-Восточной железной дороги между платформой 227 км и станцией Патриаршая. Код 592810.
 230 км — платформа Витебского направления Октябрьской железной дороги. Расположена рядом с посёлком Должицы, на перегоне Леменка — Гачки, в Дновском районе Псковской области. Код 056769.
 230 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Татарстан). Код 648965.

230 км — путевой пост, Одесская железная дорога (Николаевская область). Код 415118.
 230 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Кировоградская область). Код 411723.
 230 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 453434.